

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Horf“ beginnt.

Horf 



Horfa 
 Hörfarter, Matthäus (1817–1896), österreichischer katholischer Geistlicher und Theologe

Horfo 
 Horford, Al (* 1986), dominikanischer Basketballspieler